La formula molecolare C12H17NO può indicare:
 Fendimetrazina
 Dietiltoluamide

Formule molecolari